Le tournoi de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 24 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Casale, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en août 1981